

Geografia 
 Cal di Canale – centro abitato della Slovenia
 Cal di San Michele – centro abitato della Slovenia

Sigle 
 Center for Applied Linguistic
 Centro di dialisi ad Assistenza Limitata 
 Client Access License
 Consiglio delle autonomie locali
 Cromosomi artificiali di lievito
 Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) – gruppo parlamentare italiano

Cinema 
 Cal – film del 1984, diretto da Pat O'Connor con Helen Mirren e John Lynch, tratto dall'omonimo romanzo di Bernard Mac Laverty
 Cal – film del 2013, diretto da Christian Martin con Wayne Virgo, Tom Payne e Emily Corcoran

Codici 
 CAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Campbeltown (Regno Unito)
 CAL – codice vettore ICAO di Cargo Air Lines
 cal – codice ISO 639-3 della lingua caroliniana
 CAL – codice ISO 3166-2:AZ di Cälilabab (Azerbaigian)
 CAL – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Caldas (Colombia)
 CAL – codice ISO 3166-2:PE della regione di Callao (Perù)
 CAL – codice identificativo dell'NDB di Cagliari, radioassistenza per la navigazione aerea

Letteratura 
 Cal – romanzo di Bernard Mac Laverty
 Cal – racconto di Isaac Asimov

Mineralogia 
 Cal – abbreviazione di calcite

Musica 
 Cal – album discografico di Mark Knopfler del 1984, colonna sonora dell'omonimo film

Altro 
 cal – simbolo di piccola caloria
 Cal – simbolo di grande caloria (kcal)
 cal – abbreviazione di calibro
 Cal – abbreviazione di California usata nel linguaggio parlato
 cal – comando Unix
 Cal – ipocoristico del nome proprio di persona inglese maschile Calvin

Note

Altri progetti